Първа македонска футболна лига 2005/06 е четиринадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 5 август 2005 г. до 21 май 2006 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Работнички Кометал.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за оставане

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони